IV сезон второй лиги первенства России по футболу состоялся в 1995 году в период с 1 апреля по 29 октября.

Команды 
В сезоне 1995 года во второй лиге были заявлены 62 команды. В межсезонье некоторые из них сменили свои названия:

 «Обнинск» на «Индустрия»
 «Кристалл» (Смоленск) на ЦСК ВВС «Кристалл» (объединился с «Искрой»)
 «Кристалл» (Улан-Удэ) на «Селенга»
 «Металлург» (Новокузнецк) на «Металлург-Запсиб»
 «Металлург» (Новотроицк) на «Носта»
 «Спартак» (Анапа) на «Гекрис»
 «Торпедо» (Рязань) на «Спартак»
 «Торпедо» (Миасс) на «УралАЗ»

«Запад» 
 Итоговая таблица

 * Команда «Гекрис» (Анапа) снялась с розыгрыша в 1996 году и выступала в третьей лиге из-за проблем с финансированием.
 ** Команда «Локомотив» (Санкт-Петербург) заняла в первой лиге место клуба «Смена-Сатурн» в результате слияния двух коллективов.

 Результат матча «Энергия» (Пятигорск) 0:0 «Венец» (Гулькевичи) был аннулирован. Команде «Венец» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Центр» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «УралАЗ» (Миасс) 3:3 «Зенит» (Ижевск) был аннулирован. Команде «УралАЗ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «УралАЗ» (Миасс) 1:0 «Газовик-Газпром» (Ижевск) был аннулирован. Команде «УралАЗ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Металлург» (Магнитогорск) 0:0 «УралАЗ» (Миасс) был аннулирован. Команде «УралАЗ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «УралАЗ» (Миасс) 1:1 «Звезда» (Городище) был аннулирован. Команде «УралАЗ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Торпедо» (Павлово) 3:2 «Сибирь» (Курган) был аннулирован. Команде «Торпедо» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Лада» (Димитровград) 0:0 «Звезда» (Пермь) был аннулирован. Команде «Звезда» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

«Восток» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1995

1995
Футбол в России в 1995 году